Спира́ль — многозначное слово:

В математике 
 Спираль — плоская или трёхмерная винтообразная кривая:
 Спираль Архимеда
 Логарифмическая спираль
 Гиперболическая спираль
 Спираль Ферма
 Спираль Галилея
 Спираль Эйлера (клотоида)
 Винтовая линия в просторечии часто именуется спиралью.
 Локсодрома (сферическая спираль).

В технике 
 Спираль — электронагреватель спиральной формы.
 Спираль — катушка индуктивности в электротехнике.

В искусстве

В литературе 
  — роман Кодзи Судзуки 1995 года, сиквел романа «Звонок».
  () — роман Родерика Гордона и Брайана Уильямса из цикла «Туннели».
 Спираль — роман Андрея Лазурчака из серии «S.T.A.L.K.E.R.».
 Спираль — роман-фантасмагория Гурама Панджикидзе.
 Спираль времени — научно-фантастический роман Георгия Мартынова.
  — манга в жанре хоррор, созданная Дзюндзи Ито в 1998 году.

В кинематографе 
  — японский фильм ужасов 1998 года, сиквел фильма «Звонок».
 Спираль () — американский триллер 2007 года.
 Спираль — российский триллер 2014 года.
 Пила: Спираль — фильм ужасов 2020 года.
 Спираль — советский фантастический фильм 1990 года.
  — японский фильм ужасов 2000 года, экранизация одноимённой манги.
 Спираль — польский фильм 1978 года
 Спираль () — американский фантастический телесериал.
  — японский телесериал ужасов, продолжение телесериала «Звонок: Последняя глава».
 Спираль тумана () — итальянско-французский триллер 1977 года.

В музыке 
 «Спирали» — российская музыкальная группа 1990-х годов.

Прочее 
 Спираль — авиационно-космическая система.
 Спираль — фигура пилотажа.
 Спираль — элемент в фигурном катании.
 Внутриматочная спираль — противозачаточное средство.
 Спираль Бруно — фортификационное заграждение из колючей проволоки.
 Спираль молчания — концепция в политологии и психологии.

См. также 
 Спиральная антенна
 Спиральная галактика
 Спиральная галактика с перемычкой
 Спиральная дамба
 Спиральная модель